— японский футболист, тренер. Обладатель Кубка Азии по футболу. Брат футболиста Коити Хасиратани.

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Ниссан Моторс», «Верди Кавасаки». Учился и играл за команды средней школы Коммерции Киото и Университета Кокусикан. Хасиратани занимал позицию защитника и опорного полузащитника. В 1987 году стал игроком «Ниссан Моторс». С 1988 по 1990 год клуб выиграл все три главных титула в Японии: дважды — чемпионат страны (1988/89, 1989/90) и Кубок Императора, трижды — Кубок лиги. Также в составе команды Хасиратани стал обладателем Кубка лиги в 1990, 1991 и 1992 годах и Азиатского Кубка обладателей кубков в сезоне 1991/92 года. В 1992 году, когда происходило реформирование футбольных лиг страны, Хасиратани перешёл в клуб «Верди Кавасаки», который стал победителем первого розыгрыша профессиональной футбольной Джей-лиги в 1993 и 1994 годах. А помимо этого стал обладателем Кубка лиги 1992, 1993, 1994 годов и Кубка Императора в 1996-м. Хасиратани был одним из основных игроков периода золотой эры в истории обоих клубов. Он завершил карьеру в 1998 году. В течение 6 лет подряд (1989/90-1995) его включали в символическую сборную чемпионата.

Хасиратани был первым председателем Ассоциации профессиональных футболистов Джей-лиги.

Карьера в сборной 
С 1988 по 1995 год сыграл за национальную сборную Японии 72 матчей, в которых забил 6 голов. Также участвовал в Кубке Азии по футболу, где Япония завоевала золотые медали. Хасиратани был капитаном в решающем отборочном матче к чемпионату мира 1994 года. Тогда Япония потеряла шансы на участие в чемпионате мира в США, после того, как в компенсированное время иракский полузащитник сравнял счет. Болельщики национальной команды помнят ту встречу до сих пор, окрестив её «Трагедией в Дохе» или «Агонией в Дохе».

Тренерская карьера 
В начале 2002 года Хасиратани сменил на посту главного тренера «Консадоле Саппоро» Такэси Окада. Однако после семи проведенных матчей был уволен. В этом сезоне команда покинула высший дивизион страны. После этого он тренировал команду родного университета Кокусикан и «Урава Ред Даймондс». С 2006 по 2007 год работал в «Токио Верди», а в 2008 году стал главным тренером команды. Но в конце сезона, по итогам которого клуб покинул высший дивизион, Хасиратани был уволен. В 2010-м он снова вернулся к работе с университетской командой. А через год вернулся в профессиональный футбол — в команду «Мито Холлихок», выступавшей во втором дивизионе Джей-лиги — J2. В середине сезона 2015 года, Хасиратани был отправлен в отставку, когда команда находилась в зоне вылета. С 2016 года он тренировал на протяжении сезона команду третьего дивизиона J3 «Гайнарэ Тоттори», а потом подписал контракт с представителем японской футбольной лиги (четвертого по счету дивизиона) «Ванраурэ Хатинохэ», где также не продержался больше года. В июне 2018 года Хасиратани стал главным тренером «Джираванц Китакюсю», сменив на этом посту Hitoshi Morishita.

Достижения

Командные 
 «Ниссан Моторс»
 Победитель JSL: 1988/89, 1989/90
 Обладатель Кубка Императора; 1988, 1989, 1991
 Обладатель Кубка обладателей кубков Азии: 1991/92

 «Верди Кавасаки»
 Победитель J1: 1993, 1994
 Обладатель Кубка Императора: 1996
 Обладатель Кубка Джей-лиги; 1992, 1993, 1994

 Япония
 Победитель Кубка Азии: 1992

Индивидуальные 
 Включён в символическую сборную Джей-лиги; 1993, 1994, 1995
 Самый ценный игрок JSL: 1988/89

Статистика

В клубе

В сборной

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database
 Профиль игрока в Джей-лиге
 Профиль тренера в Джей-лиге

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «Токио Верди»
Футбольные тренеры Японии
Тренеры ФК «Хоккайдо Консадоле Саппоро»
Тренеры ФК «Токио Верди»
Тренеры ФК «Мито Холлихок»
Тренеры ФК «Гайнарэ Тоттори»
Тренеры ФК «Джираванц Китакюсю»
Президенты Японской ассоциации профессиональных футболистов